Андрей Андреевич Кордун (род. 7 декабря 1985 года, Москва) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник спортшколы «Торпедо-ЗИЛ». Несколько лет выступал за молодежный состав «автозаводцев», позднее получивших название ФК «Москва». За основну команды провел две игры. Обе они пришлись на розыгрыш Кубка России. В 2005 году на правах аренды перешел в красноярский «Металлург». Вместе с клубом Кордун выиграл первенство ПФЛ в группе «Восток», а затем провел в нем один сезон в Первом дивизионе.

Зимой 2007 года у нападающего истек контракт с «Москвой» и он перебрался в «Динамо» Барнаул. Летом переехал в Белоруссию, где провел семь игр в Высшей лиге за «Сморгонь».

Достижения 
  Победитель зоны «Восток» второго дивизиона (2): 2005, 2007.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Сморгонь»